Южно-Гвинейская возвышенность — плоскогорье на западном побережье Экваториальной Африки, расположенное в географической области Нижняя Гвинея, включает в себя Камерунские горы, Хрустальные горы, горы Шайю, горные гряды Майобе, переходящие на востоке в Хрустальные горы.

География 
Вытянуто вдоль западного побережья Экваториальной Африки от залива Биафра (Камерун) на севере — до устья реки Кванза на юге (Ангола). обрамляет с запада впадину Конго.

Рельеф 
Состоит из массивов, плато и горных гряд. На севере — массив Камерун с действующим вулканом Камерун (4040 м). В пределах Экваториальной Гвинеи и Габона представлена сильно расчленёнными Хрустальными горами с наивысшей точкой гора Дана высотой 1000 метров. Южнее находится гранитный массив горы Шайю (гора Ибиджи — 980 метров) отличающийся мягкими сглаженными формами. Ещё южнее тянутся горные гряды Майобе — высотой до 930 метров, переходящие на востоке в Хрустальные горы с высотами 670—700 метров (идентичное название в пределах Конго). Их прорезает река Конго, проходящая в узком зигзагообразном ущелье глубиной до 500 метров, на этом участке в русле реки расположено 32 водопада и порога., названных водопадами Ливингстона.

Геология 
Образована приподнятым краем древнего докембрийского сильно расчленённого фундамента Африканской платформы.

Климат 
Годовая сумма осадков на севере 1000—1500 мм (на западных склонах Камерунских гор до 10 000 мм), на юге осадков становится меньше — до 100 мм в год.

Растительность 
Местами массивы влажных тропических лесов, хотя в основном преобладают вторичные влажные высокотравные саванны, южнее реки Конго располагаются парковые саванны.

Примечания 

Горы Камеруна
География Габона
География Экваториальной Гвинеи